Charuest ist der Familienname von:

 Jean-Charles Charuest  (1925-), kanadischer Bildender Künstler
 Yves Charuest (* ≈1960), kanadischer Jazz- und Improvisationsmusiker